Mutchler ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Mutchler (1859–1916), US-amerikanischer Politiker
 William Mutchler (1831–1893), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Mutschler